Албания приняла участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2021», который состоялся в Роттердаме, Нидерланды. Албанский вещатель Radio Televizioni Shqiptar (RTSH) организовал национальный финал Festivali i Këngës 59 для того, чтобы выбрать песню, которая будет представлять страну на конкурсе. Албанию на «Евровидении-2021» представила Анжела Перистери с песней «Karma».

Предыстория 
До 2020 года Албания участвовала в  Евровидении шестнадцать раз, начиная с 2004 года. Самым высоким местом страны в конкурсе, до этого момента, было пятое место, которое в 2012 году заняла Рона Нишлиу с песней «Suus» («Свой»). На первом конкурсе в 2004 году, Албанию представляла Аньеза Шахини с песней «The Image of You» («Образ тебя»)и заняла при этом 7-е место.За время своего участия в конкурсе Албания семь раз не проходила в финал конкурса, причём как в 2016, так и в 2017 годах заявки были самыми последними не прошедшими в финал. В 2018 и 2019 годах Албания прошла в финал, где Евгент Бушпепа занял 11-е место с песней «Mall» («Тоскующий») и Йонида Маличи заняла 17-е место с песней Ktheju tokës.

В сентябре 2020 года национальный вещатель Radio Televizioni Shqiptar (RTSH) официально подтвердил участие Албании на конкурсе песни Евровидение 2020 в Роттердам, Нидерланды. RTSH транслирует конкурс в Албании и организует национальный отбор на Конкурс песни Евровидение Festivali i kёngёs. С момента своего дебюта в 2004 году он последовательно отбирал свою заявку на участие в конкурсе Festivali i Këngës.

Национальный отбор

Festivali i Këngës 59 
Festivali i Këngës 59 стал 59-м ежегодным изданием албанского музыкального конкурса Festivali i Këngës, и в семнадцатый раз победитель конкурса получал право представлять Албанию на «Евровидении-2021». Конкурс состоял из двух полуфиналов (21 и 22 декабря 2020 года) и финала (23 декабря 2020 года). Все три шоу вели албанская актриса Йонида Вокши и телеведущий Бледи Салай. С августа по октябрь 2020 года был открыт приём заявок на участие в конкурсе для артистов и композиторов. Жюри из пяти человек отобрали 26 артистов и песен, которые приняли участие в конкурсе. В состав жюри вошли Агим Дочи, Алма Бекташи, Евгент Бушпепа, Йонида Маличи и Клодиан Кафоку. 16 ноября 2021 года Radio Televizioni Shqiptar (RTSH) опубликовал принявшие участие песни на официальном YouTube-канале.

Участники

Полуфиналы 
Полуфиналы состоялись 21 и 22 декабря 2020 года и транслировались в прямом эфире в 21:00 (CET) в соответствующие даты. Из-за пандемии COVID-19 выступления в полуфинале и финале были предварительно записаны до запланированных дат. Во время 1-го полуфинала участники исполняли свои официальные студийные версии песен, тогда как во время 2-го полуфинала они исполняли акустические версии песен. Перед вторым полуфиналом экспертное жюри голосованием отобрало восемнадцать песен для выхода в финал.

1-й полуфинал

2-й полуфинал

Финал 
Финал состоялся 23 декабря 2020 года транслировались в прямом эфире в 21:00 (CET). В финале участвовали восемнадцать песен, победитель определялся голосованием жюри из семи человек. В жюри входили Андри Джаху, Кастриот Чауши, Прец Зогай, Раме Лахай, Роберт Радоя, Василь Толе и Зана Шутеричи. Победителем стала Анжела Перистери с песней «Karma» («Карма»), что дало ей право представить Албанию на конкурсе песни Евровидение 2021.

Условные обозначения:
 Победитель
 2-е место
 3-е место

Продвижение 
Премьера сопроводительного лирического клипа на песню «Karma» («Карма») состоялась на официальном YouTube-канале конкурса песни «Евровидение» 1 марта 2020 года. Для дальнейшего продвижения Перистери её песня участвовала в различных программах, включая албанское телевизионное шоу Telebingo Shqiptare и косовское телевизионное вещание NIN.

Евровидение 2021 

Конкурс песни Евровидении-2021 должен был состояться в Rotterdam Ahoy в Роттердам, Нидерланды, и состоять из двух полуфиналов 18 и 20 мая 2021 года соответственно, и финала 22 мая 2021 года. 17 ноября 2020 года Европейский вещательный союз (EBU) подтвердил, что жеребьёвка полуфиналов конкурса 2021 года проводиться не будет. Вместо этого в полуфинале будет представлен тот же состав стран, который был определён жеребьёвкой отменённого конкурса 2020 года, который состоялся 28 января 2020 года в ратуше Роттердама. Албания была приурочена к участию во второй половине 2-го полуфинала, который состоялся 20 мая 2021 года. 

Как только все песни-конкурсанты конкурса 2021 года были выпущены, порядок прохождения полуфиналов был определён продюсерами конкурса, а не путём другой жеребьёвки, чтобы предотвратить размещение похожих песен рядом друг с другом. Албания выступила 11-й, после Грузии и перед Португалией В конце полуфинала страна была объявлена в числе 10 лучших участников и, следовательно, прошла в финал. Результаты шоу были определены комбинацией 50/50 голосов профессионального жюри каждой страны-участницы и общественного телеголосования. Вскоре после этого было объявлено, что Албания выступит второй в финале, после Кипра и перед Израилем.

Голосование  
Голосование во время трёх шоу включало в себя присуждение каждой стране двух наборов баллов из 1-8, 10 и 12: один от их профессионального жюри, а другой от телеголосования. Жюри каждой страны состояло из пяти профессионалов музыкальной индустрии, являющихся гражданами страны, которую они представляют, с разнообразием представленного пола и возраста. Судьи оценивают каждую запись на основе выступлений во время второй генеральной репетиции каждого шоу, которая проводится вечером перед каждым живым выступлением, по набору критериев, включая вокальные данные; сценическое исполнение; композицию песни и оригинальность; и общее впечатление от номера. Члены жюри могут принимать участие в работе жюри только раз в три года и обязаны подтвердить, что они не связаны ни с одним из участвующих актов таким образом, который повлиял бы на их способность голосовать беспристрастно. Члены жюри также должны голосовать независимо, без обсуждения их голоса с другими членами жюри. Точный состав профессионального жюри, а также результаты жюри каждой страны и телеголосования были опубликованы после гранд-финала; индивидуальные результаты каждого члена жюри также были опубликованы в анонимной форме. В таблицах ниже представлена разбивка баллов, набранных Албанией во втором полуфинале и финале конкурса песни "Евровидение-2021", а также страной в обоих случаях. В полуфинале Албания заняла 10-е место, набрав в общей сложности 112 очков, в том числе 10 баллов от телезрителей из Греции и столько же баллов от жюри из Дании. В финале Албания заняла 21-е место с 57 очками, в том числе 10 — у телезрителей из Италии и Северной Македонии и 12 — у жюри с Мальты. Национальные телезрители и жюри присудили 12 очков Швейцарии в обоих случаях в полуфинале и финале.

Баллы, данные Албании

Баллы, данные Албанией

Подробные результаты голосования 
В состав албанского жюри вошли следующие члены:
 Аурел Теллими 
 Кастриот Туша 
 Кейси Тола
 Розана Ради 
 Сокол Марси

Примечания

Комментарии

Источники 

Страны на «Евровидении-2021»